Ано́сово — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Мерлинского сельского поселения. Население — 7 жителей (2007 год).   
 
Расположена в западной части области в 8 км к востоку от Красного, в 1,5 км южнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино). В 18 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Велино на линии Москва — Минск.

Достопримечательности 

Здесь находится храм в честь преподобного Саввы Сторожевского чудотворца Звенигородского. Храм построен на пожертвования. Строительство храма началось в июле 2013 года, а освящение состоялось 5 октября 2019 года. С самим именем Саввы Сторожевского связано множество чудес, два из которых стали историческими. Описанные  чудеса легли в основу уникальной росписи храма в палехском стиле. 

https://www.youtube.com/channel/UCbBShIUPq9N-bHcS4x7VIBA 

Росписью стен храма занимались профессиональные мастера из Палеха.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В своей книге «Дневник партизанских действий» о войне 1812 года Денис Васильевич Давыдов так описывает  события близ Аносово: "Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеснами. Мы помчались к большой дороге и покрыли нашею ордою все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, бежавшего во всю прыть для сомкнутия. Заметив сие, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Расстройство сей части колонны неприятельской способствовало нам почти беспрепятственно затоптать ее и захватить в плен генералов Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов, четыре орудия и множество обоза."

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)